Le terme de mentaliste est soit un nom commun soit un adjectif qualificatif. Il correspond à des définitions qui ont en commun la notion d'activité de l'esprit, sans l'utiliser dans des contextes comparables. 
mentaliste est le nom de l'artiste pratiquant l'art du mentalisme, qui est une branche spécialisée de l'illusionnisme, jouant de prestidigitation et des phénomènes associés à l'attention.  

mentaliste désigne un courant de pensée récent, dont certaines filiations l'opposent radicalement au comportementaliste. Dans la veine, il existe un courant de pensée anti-mentaliste avec Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).

Voir aussi 
 Mentalist : série télé policière américaine en 151 épisodes créée par Bruno Heller.